Суперкубок Польщі з футболу 1991  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 липня 1991 року між чемпіоном Польщі клубом Заглембє (Любін) та володарем кубка Польщі клубом ГКС Катовіце.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1991
Польща
1991 у польському спорті
Події 24 липня
Липень 1991